Биссон (, ) — английская и французская фамилия. Известные носители:
 Биссон, Батист (1767—1811)  — французский военачальник периода наполеоновских войн. 
 Биссон, Ипполит Маглуар (1796—1827) — офицер французского военно-морского флота, герой Греческой национально-освободительной революции.  
 Биссон, Терри (род. 1942) — американский писатель-фантаст.
 Биссон, Томас
 Биссон, Янник